Covelo puede hacer referencia a:

 Covelo (apellido), apellido.

Divisiones administrativas

en España 
Covelo, concello de la provincia de Pontevedra.
Santa Mariña de Covelo, parroquia de dicho concello.
Santiago de Covelo, parroquia de dicho concello.
Covelo (La Lama), lugar y parroquia del concello de La Lama.
Covelo (Palas de Rey), lugar y parroquia del concello de Palas de Rey.
A Rampla de Covelo, lugar de dicha parroquia.
Covelo (Viana del Bollo), parroquia del concello de Viana del Bollo.
O Alto de Covelo, lugar de dicha parroquia.
Covelo (Bóveda), lugar de la parroquia de Freituxe, concello de Bóveda.
Covelo (Melón), lugar de la parroquia de Quins, concello de Melón.
Covelo (Mesía), lugar de la parroquia de Visantoña, concello de Mesía.
Covelo (Puentecaldelas), lugar de la parroquia de A Insua, concello de Puentecaldelas.
Covelo (Portas), lugar de la parroquia de Romai, concello de Portas.
Covelo (Ribeira), lugar de la parroquia de Carreira, concello de Ribeira.
Covelo (Taboadela), lugar de la parroquia de Taboadela, concello de Taboadela.
O Covelo (Abegondo), lugar de la parroquia de Crendes, concello de Abegondo.
O Covelo (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
O Covelo (Brandeso), lugar de la parroquia de Brandeso, concello de Arzúa.
O Covelo (Arzúa), lugar de la parroquia de Santa María de Arzúa, concello de Arzúa.
O Covelo (Boiro), lugar de la parroquia de Cures, concello de Boiro.
O Covelo (Boqueijón), lugar de la parroquia de Vigo, concello de Boqueijón.
O Covelo (Cambre), lugar de la parroquia de Pravio, concello de Cambre.
O Covelo (Carballino), lugar de la parroquia de Partovia, concello de Carballino.
O Covelo (Pacios), lugar de la parroquia de Pacios, concello de Castro de Rey.
O Covelo (Prevesos), lugar de la parroquia de Prevesos, concello de Castro de Rey.
O Covelo (Cerdido), lugar de la parroquia de Os Casás, concello de Cerdido.
O Covelo (Cervo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Cervo.
O Covelo (Frades), lugar de la parroquia de Ledoira, concello de Frades.
O Covelo (Gondomar), lugar de la parroquia de Vincios, concello de Gondomar.
O Covelo (Guitiriz), lugar de la parroquia de Parga, concello de Guitiriz.
O Covelo (Irijo), lugar de la parroquia de Froufe, concello de Irijo.
O Covelo (Moraña), lugar de la parroquia de Saiáns, concello de Moraña.
O Covelo (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Nogueira de Ramuín.
O Covelo (Oroso), lugar de la parroquia de Marzoa, concello de Oroso.
O Covelo (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, concello de Ortigueira.
O Covelo (Mandaio), lugar de la parroquia de Mandaio, concello de Oza-Cesuras.
O Covelo (Paderne, Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Paderne, concello de Oza-Cesuras.
O Covelo (Paderne), lugar de la parroquia de Adragonte, concello de Paderne.
O Covelo (Paderne de Allariz), lugar de la parroquia de Coucieiro, concello de Paderne de Allariz.
O Covelo (Monte Redondo), lugar de la parroquia de Monte Redondo, concello de Padrenda.
O Covelo (Padrenda), lugar de la parroquia de Padrenda, concello de Padrenda.
O Covelo (Pastoriza), lugar de la parroquia de Bretoña, concello de Pastoriza.
O Covelo (Poyo), lugar de la parroquia de Samieira, concello de Poyo.
O Covelo (Puenteareas), lugar de la parroquia de Arnoso, concello de Puenteareas.
O Covelo (Porriño), lugar de la parroquia de Atios, concello de Porriño.
O Covelo (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Baroña, concello de Puerto del Son.
O Covelo (Cabreira), lugar de la parroquia de Cabreira, concello de Salvatierra de Miño.
O Covelo (Meder), lugar de la parroquia de Meder, concello de Salvatierra de Miño.
O Covelo (Santa Comba), lugar de la parroquia de Santa Comba, Santa Comba|Santa Comba, concello de Santa Comba.

en Estados Unidos 
 Covelo (California), localidad del condado de Mendocino, California.
 Covelo AVA, área vitivinícola ubicada en el norte del condado de Mendocino, California.

en Italia 
 Covelo (Vallelaghi), fracción del municipio de Vallelaghi, provincia de Trento.
 Covelo (Cimone), fracción del municipio de Cimone, provincia de Trento.
 Covelo (Terlago), localidad del municipio de Terlago, provincia de Trento.

en Portugal 
 Covelo (Gondomar), freguesia del municipio de Gondomar, distrito de Oporto.
 Covelo (Tábua), freguesia del municipio de Tábua, distrito de Coímbra.
 Covelo de Paivó e Janarde (União das Freguesias de Covelo de Paivó e Janarde), freguesia del municipio de Arouca, distrito de Aveiro.
 Covelo de Paivó, antigua freguesia del municipio de Arouca, distrito de Aveiro.
 Covelo do Gerês, freguesia del municipio de Montalegre, en el distrito de Vila Real.
 Covelo de Valadares, aldea de la freguesia de Valadares, en el municipio de São Pedro do Sul.